Сегула:

 Сегула — необитаемый остров в группе Крысьих островов в составе Алеутских островов.
 Сегула — потухший стратовулкан на острове Сегула в системе Алеутских островов.